Ел Мескитон има више значења:

 Ел Мескитон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескитон (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику